

Фарини — село в гміні Розоґі Щиценського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Фарини – населений пункт в Істрійській жупанії у складі громади Вишнян